Marie de Saint-Joseph (1548-1603), religieuse carmélite espagnole. Elle est la religieuse préférée de sainte Thérèse d'Avila.
 Marie de Saint-Joseph (1616-1652), religieuse ursuline canadienne d'origine française.
 Égide Marie de Saint Joseph François Antoine Postillo (1729-1812) religieux franciscain italien canonisé en 1996. 
 Marie-Thérèse de Saint Joseph (1855-1938), religieuse carmélite allemande fondatrice de la congrégation des Carmélites du Divin cœur de Jésus. Béatifiée en 2006.
 Marie Ange de Saint Joseph (1905-1936), religieuse carmélite espagnole. Elle est une des trois carmélites martyres de Guadalajara lors de la Guerre d'Espagne. Béatifiée en 1987.
 Marie-Thérèse de Saint-Joseph (1885-1946), religieuse carmélite polonaise, fondatrice des carmélites de l'Enfant-Jésus.

Notes et références 

Prénom féminin
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Nom en religion